Toto je seznam finských měst. V roce 1977 se zrušily rozdíly mezi městy a obcemi. Dnes se používá jen pojmu „obec“. Nicméně přesto jsou některé obce nazývána městy, rozhodují o tom ale obce samostatně, nikoli stát. Seznam obsahuje názvy ve finštině i švédštině. Jazyk, který je v daném městě méně používán, je vyznačen kurzívou.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Finsku
města